Campagna di Germania (1805) – episodio della guerra della terza coalizione
Campagna di Germania e d'Austria – episodio della guerra della quinta coalizione
Campagna di Germania del 1813 – episodio della guerra della sesta coalizione
Invasione alleata della Germania – episodio della seconda guerra mondiale